Juruti kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juruti (ort), Pará, 
 Juruti (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar